Die Odlum Brown Vancouver Women’s Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Vancouver. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 7. bis 15. August 2004 statt.

Im Einzel gewann Nicole Vaidišová gegen Laura Granville mit 2:6, 6:4 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Bethanie Mattek / Abigail Spears mit 6:3 und 6:3 gegen Els Callens / Anna-Lena Grönefeld.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Odlum Brown Vancouver Women’s Open 2004 fand vom 7. bis 9. August statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Vancouver